

Рябе — село в гміні Чорна Бещадського повіту Підкарпатського воєводства.
 Рябе — село в гміні Балигород Ліського повіту Підкарпатського воєводства.